Кръговата линия, също кръгова метролиния и метроринг, е железопътна линия (вкл. на метрополитен), която наподобява формата на кръг (обикновено геометрично неправилен).

Такива линии се изграждат в средната част (между центъра и периферията) на съответния град с цел центърът му да бъде разтоварен от пътно движение.

Характерното за кръговите линии е, че движението е в кръг – по затворена окръжност. Ето защо при кръговите метролинии фактически няма начална и крайна метростанция на маршрута.